Гемерт ():
 Гемерт — город в нидерландской общине Гемерт-Бакел (провинция Северный Брабант)
 Гемерт, Десмонд (род. 1964) — нидерландский футболист суринамского происхождения, защитник.
  (1921—1991) — датский художник и скульптор.